Tabora kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Tabore, ort, Daugavpils novads,

Tanzania 

 Tabora (region), 
 Tabora, regionhuvudort, 

Robotskapade Lettlandförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar